Дисаппойнтмент — бессточное солёное озеро в Западной Австралии (Австралия).

Своё современное название озеро получило в 1897 году и названо так путешественником Фрэнком Хэнном (), внёсшим значительный вклад в изучение региона Пилбара. Заметив в районе исследования большое количество ручьёв, он надеялся найти большое пресноводное озеро. Но к его разочарованию озеро оказалось солёным (, ).

В засушливые месяцы озеро пересыхает.

На озере обитает большое количество водоплавающих птиц.

Ссылки 
 
 

Озёра Западной Австралии
Бессточные озёра Австралии
Солёные озёра Австралии